Илья Павлов:
 Павлов, Илья Игоревич (род. 1991) — российский хоккеист, нападающий.
 Павлов, Илья Николаевич (1914—?) — Герой Социалистического Труда.
 Павлов, Илья Семёнович (1899—1964) — сотрудник органов государственной безопасности, генерал.